Безбожник — железнодорожная станция на участке Киров — Котлас Кировского региона Горьковской железной дороги, расположенная в поселке Безбожник Кировской области

Станция открыта для пассажирских и грузовых перевозок. На станции происходит посадка и высадка пассажиров на пригородные поезда, следующие до Лузы, Пинюга и Кирова. Поезда дальнего следования (до Воркуты, Нижнего Новгорода, Новороссийска и Адлера) на станции не останавливаются.

История 
Станция открыта на участке Киров — Котлас Пермь-Котласской железной дороги в 1932 году. В том же году при станции был основан одноименный поселок.

Вокзал 
Несколько лет назад при станции было построено новое здание вокзала. В здании расположены технические помещения, касса продажи билетов и зал ожидания для пассажиров.

Железнодорожное сообщение

Примечания 

Станции Кировского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировской области